Gualeguaychú (departement), departement in provincie Entre Ríos, Argentinië
Gualeguaychú (Entre Ríos), plaats in gelijknamig departement in provincie Entre Ríos, Argentinië